To the Death může být:

 To the Death (film) – němý film z roku 1917
 To the Death (album) – album skupiny M.O.P. z roku 1994
 původní název epizody Až do smrti seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine